Resultats del Gran Premi de San Marino de la temporada 1991 disputat a l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari el 28 d'abril del 1991.

Classificació

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 21. 877

 Volta ràpida: Gerhard Berger 1' 26. 531 (a la volta 55)

Referències 
 

1991
San Marino